Piperno steht für:
 Piperno ist eine besondere magmatische Gesteinsart, die in Italien vorkommt, und z. B. oft in der Architektur in Neapel verwendet wurde.
historischer Name von Priverno, Ortschaft in Italien

Personen:
 Alessandro Piperno (* 1972), italienischer Schriftsteller
 Dolores R. Piperno (* 1949), US-amerikanische Archäobotanikerin und Paläobotanikerin
 Franco Piperno (* 1946), italienischer politischer Aktivist und Hochschullehrer
 Giacomo Piperno (* 1940), italienischer Schauspieler
 Marcello Piperno (* 1945), italienischer Archäologe
 Mario Piperno (* 1971), italienischer DJ und Musikproduzent, bekannt als Mario Più